The Silence of the Lambs (boek), een boek geschreven door Thomas Harris
The Silence of the Lambs (film), de verfilming van het boek door Jonathan Demme